Wehlitz ist der Name folgender Orte:

 Wehlitz (Schkeuditz), Ortsteil der Stadt Schkeuditz im Landkreis Nordsachsen
 Wehlitz (Wüstung), Wüstung bei Elbitz im Landkreis Mansfeld-Südharz

Wehlitz ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Wehlitz (1905–1968), deutscher Jurist, Ministerialbeamter

Siehe auch:

 Vehlitz
 Velits